Paul Birch (1956-2012) – scrittore e divulgatore scientifico britannico
Paul Birch (1962-2009) – calciatore britannico
Paul Birch (1912-1969) – attore statunitense
Paul V. Birch (1910-1982) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense